Kriess steht für:
 Kriess (Namibia), Ort in Afrika

Kriess oder Krieß ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Krieß (1796–1872), preußischer Generalleutnant
 Werner Kriess (* 1947), österreichischer Fußball-Nationalspieler